Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1973/74 стал восточногерманский «Магдебург», обыгравший в финале предыдущего обладателя кубка «Милан». Это единственная победа клуба из ГДР в европейских турнирах.

Первый этап

Первые матчи

Ответные матчи

Второй этап

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1973-74 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1973 году
Футбол в Европе в 1974 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА